Sihame El Kaouakibi, Belgisch activiste, politica en danseres
 Nourdine El Kaouakibi, broer van Sihame El Kaouakibi, gemeenteraadslid (Boom één) en gewezen OCMW-voorzitter in Boom
 Youssef El Kaouakibi, deejay en choreograaf
 Hamza El Kaouakibi, Italiaans-Marokkaans voetballer